

Persone 
 Antonio Beccadelli (Il Panormita) – poeta, storico e scrittore italiano
 Ludovico Beccadelli – arcivescovo, letterato e scrittore italiano

 Antonio Beccadelli di Bologna – nobile italiano
 Domenico Beccadelli di Bologna – politico italiano
 Giuseppe Beccadelli di Bologna – diplomatico e politico italiano
 Maria Beccadelli di Bologna – nobile italiana
 Paolo Beccadelli di Bologna – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Pietro Beccadelli di Bologna – diplomatico e politico italiano
 Simone Beccadelli di Bologna – vescovo e politico italiano

Altro 
 Beccadelli di Bologna – famiglia nobile siciliana
beccadelli, semi-portici trecenteschi, con sporti o mensole ma senza colonna, a Bologna; il nome deriva probabilmente da beccatello